Андреєвський — українське прізвище. Відомі носії:

 Андреєвський Валентин Павлович (1913—1998) — український радянський діяч, новатор виробництва, регулювальник, бригадир комплексної бригади регулювальників Харківського електромеханічного заводу (радіозаводу «Протон») Харківської області, Герой Соціалістичної Праці.
 Андреєвський Микола Андрійович (1786—1821) — російський архітектор османського походження.
 Андреєвський Сергій Аркадійович (1847—1918) — російський поет, критик і судовий оратор.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем